Лил Ким (; Бруклин, 11. јул 1974) је америчка певачица и глумица. Рођена је у Њујорку. Право име јој је Кимберли Дениз Џоунс (). Једна од њених најпознатијих пјесама је Lady Marmalade коју је снимила са Кристином Агилером, Пинк и Мајом, за филм Мулен руж!.

Дискографија

Албуми 
 Hard Core (1996)
 The Notorious K.I.M. (2000)
 La Bella Mafia (2003)
 The Naked Truth (2005)

Видеографија

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1974.
Америчке певачице
Америчке глумице
Људи под псеудонимом
Биографије живих особа